Guihard est un patronyme français :
Marie Guihard, accordéonniste ;
Mathieu Guihard (1975-), président du Parti Breton ;
 Paul Guihard ( -1962), journaliste français.

Il est d'origine germanique Withard (wit  bois  et de hard dur), variante Guiard, Guiho ou Guihot (en Bretagne ces derniers peuvent aussi être le diminutif de Guihur)